AAV est un code qui peut désigner :
 aav, les langues austroasiatiques, selon les normes ISO 639 des codes de langue ;
 .

 

AAV est un sigle qui peut désigner :
 Adeno associated virus (en français, virus adéno-associé), un virus associé à un adénovirus, vecteur utilisé en thérapie génique ;
 Aire d'attraction d'une ville, un zonage d'étude de l'influence économique d'une ville en France ;
 Appel à voter dans les forums Usenet ;
 Armée de l'air virtuelle, un escadron de chasse viruel sous Lock On Flaming Cliffs 1.12.